Cercops är ett släkte av kräftdjur. Cercops ingår i familjen Paracercopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cercops